Campanella — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1895 року.

Класифікація 
До роду Campanella відносять 58 видів:

Примітки

Джерела 
 Hennings, P. 1895. Fungi camerunenses I. Botanische Jahrbücher für Systematik Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. 22:72-111 - P.95

Роди грибів
Агарикоміцети
Маразмієві